#Scopri la Russia () è una serie di concorsi nella Wikipedia in russo organizzati dall'Associazione dei cittadini onorari e dalla fondazione Wikimedia RU dal 2013. Il progetto è sostenuto dalla Camera civica della Federazione Russa. A marzo 2019, 276 persone hanno preso parte ai concorsi: hanno creato e ampliato oltre 18.700 articoli di Wikipedia. Nel dicembre 2018, "Discover Russia" è diventato il vincitore del concorso tutto russo Volontario russo come progetto educativo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Olimpiadi scientifiche
Cultura della Russia